Трошичев — фамилия; имеет женскую форму Трошичева.
 Трошичев, Александр Александрович (1908—1984) — советский живописец и график, член Ленинградского Союза художников.
 Трошичев, Василий Михайлович (1918—1992) — советский художник, живописец.